Allen & Unwin – casa editrice e distributrice Australiana
 Paul Unwin – regista, scrittore, sceneggiatore teatrale
 Raymond Unwin – architetto e urbanista inglese